Salles (België), een deelgemeente van de Waalse stad Chimay

Salles (Deux-Sèvres)
Salles (Gironde)
Salles (Hautes-Pyrénées)
Salles (Lot-et-Garonne)
Salles (Tarn)
ook: